Амурская осень —  открытых фестивалей театра и кино на Дальнем Востоке.

Годом рождения фестиваля считается 2000 год. Целью кинофорума стала пропаганда лучших произведений отечественного кинематографа, театрального и музыкального искусства, посвящённых широкой зрительской аудитории, в отдалённом регионе страны. Немаловажной задачей было налаживание культурных связей с коллегами-кинематографистами Китая, Кореи и Японии.

В рамках фестиваля — два киноконкурса, театральный конкурс, специальные показы, ретроспективы, спектакли, презентации, дискуссии и многое другое. В программе фестиваля представлены российские и зарубежные фильмы.

Только за 2017 год фестиваль посетило около 400 гостей из России, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Чехии и Италии. Практически половина из них была приглашена в состав делегации, посетивших дружественную КНР.

Примечания 

Фестивали, появившиеся в 2000 году